Lingüística: la lletra grega mi
 Música:
Mi major
Mi menor
Mi bemoll major
Mi bemoll menor